Парк () — округ в штате Колорадо, США. Официально образован в 1861 году. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 16 206 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 5 726,496 км2, из которых 5 682,466 км2 суша, и 44,030 км2, или 0,800 % — это водоемы.

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 14 523 жителей в составе 5 894 домашних хозяйств и 4 220 семей. Плотность населения составляет 3,00 человека на км2. На территории округа насчитывается 10 697 жилых строений, при плотности застройки около 2,00-х строений на км2. Расовый состав населения: белые — 95,07 %, афроамериканцы — 0,50 %, коренные американцы (индейцы) — 0,92 %, азиаты — 0,41 %, гавайцы — 0,03 %, представители других рас — 1,23 %, представители двух или более рас — 1,84 %. Испаноязычные составляли 4,32 % населения независимо от расы.

В составе 30,20 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 64,10 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары, проживающие вместе, 4,40 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 28,40 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 21,10 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 3,20 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,45 человека, и средний размер семьи 2,86 человека.

Возрастной состав округа: 23,50 % моложе 18 лет, 5,10 % от 18 до 24, 33,40 % от 25 до 44, 30,60 % от 45 до 64 и 30,60 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 40 лет. На каждые 100 женщин приходится 107,10 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 107,60 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 51 899 USD, на семью — 57 025 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 41 480 USD против 27 807 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 25 019 USD. Около 3,40 % семей и 5,60 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 5,60 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 5,70 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт правительства округа Парк, штат Колорадо
 Национальная ассоциация округов США
 South Park National Heritage Area
 
 Colorado Historical Society
 Geologic Map of the Harvard Lakes 7.5ʹ Quadrangle, Park and Chaffee Counties, Colorado

Округа Колорадо